Alberto Chiancone – pittore italiano
 Roberto Chiancone – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano